Reprezentacja Chorwacji w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Chorwacji. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Aktualna kadra

Zobacz też 
 Reprezentacja Chorwacji w piłce ręcznej mężczyzn

Piłka ręczna w Chorwacji
Chorwacja
Chorwackie reprezentacje narodowe